Università Complutense di Madrid – università spagnola, in precedenza "Universidad Central" e "Universidad de Madrid"
 Università Autonoma di Madrid – università spagnola
 Università Politecnica di Madrid – università spagnola
 Università Carlos III – università spagnola